Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Chabior – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Monika Chabior – polski samorządowiec, urzędnik i socjolog